Dit is een lijst van planetoïden 109401-109500 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 109401 - || 2001 QG180 || 25 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109402 - || 2001 QM180 || 25 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109403 - || 2001 QV180 || 26 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109404 - || 2001 QD181 || 27 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109405 - || 2001 QH181 || 27 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109406 - || 2001 QC182 || 30 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109407 - || 2001 QM182 || 29 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109408 - || 2001 QL184 || 21 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109409 - || 2001 QM184 || 21 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109410 - || 2001 QR184 || 21 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109411 - || 2001 QV184 || 21 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109412 - || 2001 QC186 || 21 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109413 - || 2001 QH186 || 21 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109414 - || 2001 QE187 || 21 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109415 - || 2001 QV187 || 21 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109416 - || 2001 QB189 || 22 augustus 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 109417 - || 2001 QT191 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109418 - || 2001 QL192 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109419 - || 2001 QM192 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109420 - || 2001 QT192 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109421 - || 2001 QY192 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109422 - || 2001 QZ192 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109423 - || 2001 QJ193 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109424 - || 2001 QO194 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109425 - || 2001 QU194 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109426 - || 2001 QX194 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109427 - || 2001 QN195 || 22 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109428 - || 2001 QO195 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109429 - || 2001 QQ195 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109430 - || 2001 QT195 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109431 - || 2001 QV195 || 22 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109432 - || 2001 QA196 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109433 - || 2001 QC196 || 22 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109434 - || 2001 QV196 || 22 augustus 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (109435) Giraud || 2001 QB197 || 22 augustus 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 109436 - || 2001 QO198 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109437 - || 2001 QT198 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109438 - || 2001 QR199 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109439 - || 2001 QX199 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109440 - || 2001 QZ199 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109441 - || 2001 QA200 || 22 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109442 - || 2001 QT200 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109443 - || 2001 QC201 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109444 - || 2001 QG201 || 22 augustus 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 109445 - || 2001 QX201 || 22 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109446 - || 2001 QS204 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109447 - || 2001 QO205 || 23 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109448 - || 2001 QC206 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109449 - || 2001 QD206 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109450 - || 2001 QP206 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109451 - || 2001 QF207 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109452 - || 2001 QB208 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109453 - || 2001 QA209 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109454 - || 2001 QQ209 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109455 - || 2001 QG210 || 23 augustus 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 109456 - || 2001 QU210 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109457 - || 2001 QZ210 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109458 - || 2001 QG211 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109459 - || 2001 QS211 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109460 - || 2001 QZ211 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109461 - || 2001 QR212 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109462 - || 2001 QS212 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109463 - || 2001 QH213 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109464 - || 2001 QX213 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109465 - || 2001 QQ215 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109466 - || 2001 QW215 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109467 - || 2001 QG216 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109468 - || 2001 QG217 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109469 - || 2001 QK217 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109470 - || 2001 QM217 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109471 - || 2001 QH218 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109472 - || 2001 QP218 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109473 - || 2001 QV218 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109474 - || 2001 QH219 || 23 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109475 - || 2001 QL219 || 23 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109476 - || 2001 QS220 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109477 - || 2001 QY220 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109478 - || 2001 QJ221 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109479 - || 2001 QR221 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109480 - || 2001 QF222 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109481 - || 2001 QR222 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109482 - || 2001 QT222 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109483 - || 2001 QU222 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109484 - || 2001 QN223 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109485 - || 2001 QP223 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109486 - || 2001 QA224 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109487 - || 2001 QE224 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109488 - || 2001 QF225 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109489 - || 2001 QW225 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109490 - || 2001 QQ226 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109491 - || 2001 QF227 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109492 - || 2001 QG228 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109493 - || 2001 QM228 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109494 - || 2001 QW228 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109495 - || 2001 QX228 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109496 - || 2001 QA229 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109497 - || 2001 QL230 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109498 - || 2001 QR231 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109499 - || 2001 QV231 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109500 - || 2001 QC232 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten